Tân Phương (Yên Bái)
 Tân Phương (Phú Thọ)